suma prosta przestrzeni liniowych – w algebrze liniowej
 suma prosta grup – w teorii grup